Cataloguswaarde (filatelie), prijswaardebepaling van postzegels
Cataloguswaarde (economie), prijswaardebepaling in algemene zin